Нарси́со Касано́вас (; 1747, Сабадель — 1799, Монсеррат) — испанский бенедиктинский-монах, композитор и музыкант-органист.

Уроженец провинции Барселона (Каталония). В 1763 году вступил в орден бенедиктинцев в Монсеррате, где оставался до конца своей жизни.

Писал духовную музыку (мессы, магнификаты, псалмы). Кроме того, сочинял сонаты для клавишных музыкальных инструментов, фуги для органа в стиле клавесинной музыки.

Около 50 музыкальных произведений композитора сохранилось в рукописях.

Умер в Монсеррате в 1799 году.

Литература 
 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. — Vol. 3. — London, 1980.

Ссылки 
 YouTube: Narcis Casanoves, Officium Hebdomadae Sanctae
 YouTube: Narcis Casanoves, музыкальные произведения

Бенедиктинцы Испании